Leonor Gonzaga o en italiano: Eleonora Gonzaga (Mantua, 23 de septiembre de 1598 - Viena, 27 de junio de 1655) fue la esposa de Fernando II, sacro emperador romano germánico. Igualmente fue reina consorte de Hungría (1622-1637).

Biografía 

Nacida en Mantua en 1598, Leonor era la hija menor del duque de Mantua Vicente Gonzaga y Leonor de Médicis.

Leonor pasó la infancia en la corte de Mantua. Famosa por su singular belleza, se casó con Fernando en Innsbruck el 2 de febrero de 1622. La anterior esposa de Fernando, María Ana de Baviera, había muerto el 8 de marzo de 1616.

La familia Gonzaga pretendía aprovecharse de esta relación con la familia imperial. Sin embargo, no sacó el partido esperado de este enlace matrimonial, puesto que algunos asesores de Fernando rechazaron el matrimonio. Las tropas imperiales incluso conquistaron y destruyeron Mantua en la Guerra de Sucesión de Mantua, conflicto motivado por la disputa entre diversos herederos después de que se extinguiera la línea principal masculina de la Casa de los Gonzaga en diciembre de 1627. La guerra enfrentó a Francia con los Habsburgo en una lucha por el dominio del norte de Italia.

No tuvieron hijos, pero ella llegaría a ser madrastra de los cuatro hijos del anterior matrimonio de Fernando.

El nuncio papal Caraffa describió a Leonor no solo como bella, sino también piadosa. Por ejemplo, fundó conventos carmelitas, tanto en Graz como en Viena. 

Leonor murió en Viena en 1655 y fue enterrada en el convento carmelita de la capital austriaca, hasta que su cuerpo fue transportado en 1782 a la catedral de San Esteban de la misma ciudad.

Ascendencia

Enlaces externos 

 

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Casa de Austria
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVII
Leonor
Nobles de Austria del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Leonor
Fallecidos en Viena
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVII
Consortes de la casa de Gonzaga
Nacidos en Mantua
Nobles italianas del siglo XVII